Los Chopos puede referirse a:

Lugares

En España 
 Los Chopos, localidad del municipio de Albacete, en la provincia de Albacete.
 Los Chopos, localidad del municipio de Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén.
 Los Chopos, localidad del municipio de Las Gabias, en la provincia de Granada.
 Los Chopos, localidad del municipio de Gomesende, en la provincia de Orense.
 Los Chopos, barrio de la ciudad de Málaga.